37788 Сухан — астероїд головного поясу.
 Бабаєв Сухан Бабайович (25 грудня 1910, аул Юзбаши Закаспійської області, потім Каахкинського району Ашхабадської області, тепер Туркменістан — 28 листопада 1995, Туркменістан) — туркменський радянський державний і партійний діяч.
 Сухан Роман (нар. 1981 року) — український телеведучий.